MAA puede referirse a:

 El código IATA del Aeropuerto Internacional de Chennai.
 La Mathematical Association of America, asociación profesional para la divulgación de las matemáticas.